Prayers on Fire — первый студийный альбом австралийской постпанк-группы The Birthday Party, изданный в 1981 году.

Об альбоме 
В 1980 году, во время появления в Австралии ноу-вейва, группа The Boys Next Door меняет название на The Birthday Party и расширяет сферу своего влияния на Великобританию. В этот период коллектив активно гастролирует и приобретает широкую известность своими алкогольно-наркотическими выступлениями. На рубеже 1980—1981 года The Birthday Party при поддержке Тони Коэна записывают альбом Prayers on Fire, который выходит в Австралии под маркой Missing Link Records и в Англии — под маркой 4AD Records. Также выходит сингл «Nick the Stripper», записанный при участии джаз-рок-группы Equal Local.

Шумный и агрессивный Prayers on Fire был положительно принят критиками. Музыкальный журналист Тоби Крюсвэлл отметил, что на этом альбоме группа «создаёт собственную идентичность, чему активно потакает аппетит участников к алкоголю и героину». Впоследствии лидер коллектива Ник Кейв подтвердил мнение Крюсвэлла, приведя «King Ink» как пример звучания, которое пыталось создать The Birthday Party. Обозреватель About.com Энтони Кэрью высоко оценил Prayers on Fire и его создателя, который предстаёт «то как нигилистический учёный, то как театральный шоумен».

Список композиций 

 CD-переиздание

Участники записи 
 Ник Кейв — вокал, саксофон, ударные на Just You and Me
 Мик Харви — фортепиано, орган, гитара
 Роланд С. Говард — гитара, бэк-вокал, саксофон
 Трейси Пью — бас-гитара, кларнет, контрабас
 Филл Калверт — ударные
 Equal Local
 Филип Джексон — труба
 Мик Хаусэр — тенор-саксофон
 Стивен Юарт — тромбон

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 1981 года
Альбомы The Birthday Party
Альбомы готик-рока
Альбомы постпанка